Кекросо (в старых источниках Кек-росса) — гора в Дагестане, в составе Большого Кавказского хребта. Высота 3164 м.

Находится на территории Тляратинского заказника. Расположена в 1 км к северу от государственной границы между Российской федерацией и Азербайджаном.

Служила тригонометрическим пунктом для кавказской триангуляции.

Под горой троговая долина.

Примечания

Литература 
 

Горные вершины Дагестана
Горные вершины Кавказа